Virta ist der Familienname folgender Personen:

 Hannu Virta (* 1963), finnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Juha Virta (* 1970), finnischer Pädagoge, Medienkünstler und Kinderbuch-Autor
 Noora Virta (* 1982), finnische Badmintonspielerin
 Olavi Virta (1915–1972), finnischer Tango- und Schlagersänger
 Pauli Virta (1945–2011), finnischer Musiker und Sänger
 Päivi Virta (* 1964), finnische Eishockeyspielerin
 Tony Virta (* 1972), finnischer Eishockeyspieler